Glynn ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Glynn (* 1960), irischer Schriftsteller 
 A. A. Glynn (* 1929), Britischer Science-Fiction-Autor
 Bill Glynn (* 1925), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brian Glynn (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Camillus Glynn (* 1941), irischer Politiker
 Carlin Glynn (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Connie Glynn (* 1994), englische YouTuberin und Autorin
 James P. Glynn (1867–1930), US-amerikanischer Politiker
 John Glynn (1722–1779), englischer Politiker
 John Joseph Glynn (1926–2004), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Kathleen Glynn (* 1958), US-amerikanische Grafikdesignerin und Filmproduzentin
 Martin H. Glynn (1871–1924), US-amerikanischer Politiker
 Molly Glynn (1968–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick Glynn (1855–1931), australischer Politiker

 Tom Glynn-Carney (* 1995), britischer Schauspieler

Glynn ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glynn (Louisiana)
 Glynn County, Georgia

Siehe auch:
 Glyn, männlicher Vorname und Familienname
 Glin, Ort im County Limerick, Republik Irland